Гостєв Борис Іванович
 Гостєв Вадим В'ячеславович
 Гостєв Ігор Аронович (1925—1994) — радянський кінорежисер, народний артист РРФСР.
 Гостєв Микола Тимофійович — радянський футболіст, український футбольний функціонер.
 Гостєв Олександр Сергійович — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища